Грин, Гай:
 Грин, Гай (1913—2005) — британский кинооператор и кинорежиссёр.
 Грин, Гай (род. 1937) — австралийский юрист и политик, 24-й губернатор Тасмании.